Disco solar puede referirse a:
 Disco solar, otra forma de expresar la estrella sol.
 Disco solar, objeto simbólico de la mitología egipcia que simboliza el sol.
 Disco solar, jeroglífico egipcio sol, signo N5 en la lista de Gardiner.
 Disco solar, escultura del artista belga Jacques Moeschal.
 Disco solar fotovoltaico, paneles fotovoltaicos que se mueven para obtener un rendimiento óptimo.